Хало́н:

 Халон — муниципалитет в провинции Аликанте.
 Халон — река на севере Испании, правый приток Эбро.

Составные названия 
 Мората-де-Халон — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон.